Huggett ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Huggett (* 1936), walisischer Profigolfer
 Chris Huggett (1949–2020), britischer Ingenieur und Designer
 Monica Huggett (* 1953), britische Violinistin
 Susan Huggett (* 1954), simbabwische Hockeyspielerin